Vin cuit – tipo di vino francese
 Vin cuit – alimento svizzero